

Мальцанув — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Мальцанув — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства